Chacao kan avse:

 Chacaoindianer – ett folk i Chile

Geografi

Antarktis 

 Chacao (udde),

Chile

 Chacaokanalen – ett sund i Chile 

Robotskapade Antarktisförgreningar